Wydrino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Wydrino (Burjatien), in der Republik Burjatien
 Wydrino (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Wydrino (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Wydrino (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Wydrino (Pskow, Dobrywitschskaja), in der Oblast Pskow, Beschanizki rajon, Dobrywitschskaja wolost
 Wydrino (Pskow, Kuderwerskaja), in der Oblast Pskow, Beschanizki rajon, Kuderwerskaja wolost
 Wydrino (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Wydrino (Twer), in der Oblast Twer
 Wydrino (Wologda), in der Oblast Wologda